Domarby kan vara:

 Domarby distrikt – en stadsdel och ett distrikt i Helsingfors stad
 Domarby, Finby – en by i Finby kommun, Åboland, fi. Taamarla
 Domarby, Pargas – en by i Pargas stad